Foksterier krótkowłosy
 Foksterier szorstkowłosy